Velika nagrada Francije 1996 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 30. junija 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,989
|
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:16,058
| +0,069
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:16,310
| +0,321
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:16,592
| +0,603
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,634
| +0,645
|-
! 6
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:16,905
| +0,916
|-
! 7
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,007
| +1,018
|-
! 8
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:17,187
| +1,332
|-
! 9
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:17,390
| +1,401
|-
! 10
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:17,665
| +1,676
|-
! 11
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:17,676
| +1,687
|-
! 12
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:17,739
| +1,750
|-
! 13
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,021
| +2,032
|-
! 14
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,242
| +2,253
|-
! 15
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:18,324
| +2,335
|-
! 16
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:18,556
| +2,567
|-
! 17
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford]
| 1:18,604
| +2,615
|-
! 18
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:19,210
| +3,221
|-
! 19
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:19,242
| +3,253
|-
! 20
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:20,562
| +4,573
|-
! 21
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:20,647
| +4,658
|-
! 22
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| brez časa
|  
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| 1:36:28,795
| 2
| 10
|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 72
| + 8,127 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 72
| + 46,442 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 72
| + 46,859 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 1:02,774
| 5
| 2
|-
! 6
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 9
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 70
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 11
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 69
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 12
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 69
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! DSQ
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 70
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 56
| Pedal za plin
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 33
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 29
| Dovod goriva
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 28
| Motor 
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 10
| Krmiljenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 5
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 2
| Črpalka za gorivo
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 2
| El. sistem
| 21
|  
|-
! DNS
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 0
| Motor
| 1
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996